

Toponyme 

 Amou, commune du sud-ouest de la France, située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Amou-Daria, fleuve d'Asie centrale.

Prénom 
Amou est un prénom.

Divers 
 Amou, un fromage
 Amou, un dieu égyptien